Henry Reeve ist der Name folgender Personen:

* Henry Reeve (Journalist) (1813–1895), britischer Journalist 
 Henry Reeve (General) (1850–1876), US-amerikanisch-kubanischer General und Freiheitskämpfer
 Henry Fenwick Reeve (1854–1920), britischer Kolonialbeamter und Schriftsteller